Jota či JOTA může znamenat:

 ióta (jóta) – písmeno řecké abecedy
 Jota (JOTA) – české nakladatelství
 Jamboree on the Air (JOTA) – skautská akce